Лев Соломо́нович Ла́рский (настоящая фамилия Лейбо́вич, в публикациях чаще всего Л. Ларский; 18 (30) октября 1883, Кишинёв, Бессарабская губерния — 24 декабря 1950, Москва) — русский советский писатель, журналист.

Биография 
Лев Соломонович (Лейб Залманович) Лейбович родился в 1883 году в Кишинёве в семье переплётчика Золмена-Иосефа и Сары Иосифовны Лейбовичей. Получил традиционное еврейское религиозное образование, затем окончил гимназию в Кишинёве и выучился на фармацевта, что позволило ему покинуть черту оседлости. В 1900—1908 годах примкнул к эсерам, участвовал в подпольной работе, был арестован, после освобождения эмигрировал во Францию, жил также в Бельгии и Швейцарии. Дебютировал рассказом в 1906 году, в 1909—1914 годах печатался в кишинёвских и киевских газетах.

В 1913 году вернулся в Россию, зарабатывал на жизнь журналистской работой, служил в Земском союзе в Москве. В 1914 году был мобилизован в армию, на фронте до 1917 года. После демобилизации поселился в Москве, где в 1918—1919 годах сотрудничал в эсеровской газете «Труд» и тогда же взял литературный псевдоним «Л. Ларский»; работал в статистическом отделе Наркомздрава (1917—1920). В 1920-е годы советской критикой был отнесён к так называемым «попутчикам», работал в издательстве «Сахаротрест». Член Союза писателей СССР с 1934 года.

Л. Ларский — автор книг «Женщина на перепутье: записки женского врача» (1928), изданного Евдоксией Никитиной в «Субботниках» сборника рассказов «Поединок» (1931), выдержавшей три издания автобиографической повести «Записки Самуэля Берга. Жизнь еврея» (1929, 1930, 1931) с предисловием Ю. Ларина (впоследствии изъята из библиотечных фондов), опубликованных отдельными изданиями рассказов «История одного приказа» (1928) и «Исповедь в больнице» (1930). В августе 1932 года А. М. Горький высказался против публикации Гослитиздатом романа Л. Ларского «Прошу слова», назвав его «политически мутной книгой» (рукопись романа была уничтожена автором 10 лет спустя).

С 1934 года Л. Ларский работал ответственным секретарём в редакции журнала «Боец-охотник» и, главным образом, публиковал охотничьи рассказы и публицистику. С 1938 года — также сотрудник редакционно-издательского отдела Центрального совета Всеармейского военно-охотничьего общества (ЦС ВВОО). С началом Великой Отечественной войны — в эвакуации в Самарканде, сотрудничал в местных газетах. По возвращении в Москву в 1943 году занимался журналистской работой в Наркомземе СССР.

Выступил составителем и редактором первого выпуска альманаха «Охотничьи просторы». Опубликовал цикл «Рассказы старого егеря», документальную повесть «Быль о Ферапонте Головатом и его самолетах» (1950), подготовил книгу очерков «Речники Верхней Волги в годы Великой Отечественной войны» (1948). С 1948 года страдал неизлечимой болезнью, от которой и умер в декабре 1950 года в Москве. Похоронен на новом Донском кладбище.

Семья 
 Жена — врач Татьяна Николаевна Лейбович, сотрудница Наркомздрава РСФСР.
 Дочь — Сарра Львовна Лейбович (24 сентября 1914, Москва — 13 ноября 2004, там же), литературовед, кандидат филологических наук (1943), доцент отделения зарубежной литературы Пензенского педагогического института, в 1957—1973 годах была старшим редактором литературоведения и критики издательства «Художественная литература». Составитель и автор комментариев к книгам «Дневник. Избранные страницы» братьев Э. и Ж. Гонкуров (1964), избранных высказываний Г. Флобера «О литературе, искусстве, писательском труде» в 2-х томах (1984) и других (литературный псевдоним «С. Кратова»).

Книги 
 Биржи труда (под собственной фамилией Л. С. Лейбович). М.: Типография Московского издательства «Земля и воля», 1917.
 Женщина на перепутье: записки женского врача. Рига: Orient, 1928.
 Записки Самуэля Берга. Жизнь еврея. — М.: Федерация, 1929, 1930 и 1931.
 Поединок: Рассказы. — Ленинград: Субботники, 1931.
 Охотничьи просторы: сборник очерков об охоте и наблюдениях на охоте. Составитель Л. С. Ларский. М.: Физкультура и спорт, 1950.

Адреса в Москве 
Обыденский 1-й пер., дом 9, кв. № 8

Примечания

Ссылки 
 Из рассказов старого егеря: Часть I
 Из рассказов старого егеря: Часть II

Родившиеся в Бессарабии
Русские писатели по алфавиту
Писатели СССР
Журналисты по алфавиту
Журналисты СССР
Литераторы, известные под псевдонимами
Участники Первой мировой войны (Россия)
Русские писатели XX века
Похороненные на Донском кладбище